I'm Ready puede hacer referencia a: 

 I'm Ready (1993), álbum de Tevin Campbell.
 «I'm Ready» (2020), canción de Sam Smith y Demi Lovato.